A természetben előforduló cink 5 stabil izotópból áll: 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn és 70Zn, melyek közül a 64Zn a leggyakoribb (48,6%). Huszonöt radioaktív cinkizotópot írtak le, ezek közül a leggyakrabban előforduló és egyben a leghosszabb felezési idejű a 65Zn (244,26 nap) és a 72Zn (46,5 óra). A többi radioaktív izotóp felezési ideje nem éri el a 14 órát, sokuké 1 másodpercnél is kevesebb. Az elemnek 10 metastabil állapota is ismert.

Az ismertebb kobalt mellett a cink alkalmazhatósága is felmerült atomfegyverek pusztító hatásának növeléséhez. Ha a termonukleáris bomba köré dúsított 64Zn tartalmú köpenyt helyeznének, akkor a robbanás során fellépő intenzív, nagy energiájú neutronsugárzás hatására radioaktív 65Zn keletkezne, mely 1,115 MeV energiájú gamma-sugarakat bocsát ki 244 napos felezési idővel, ami több napig jelentősen megnövelné a radioaktív kihullásból származó sugárzást. Valószínűleg soha nem gyártottak, és nem is teszteltek vagy használtak ilyen fegyvert.

Standard atomtömeg: 65,38(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.
 A nuklidok tömegének forrása a IUPAP Commission on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental Constants (SUNAMCO)
 Az izotópok előfordulási gyakoriságának forrása a IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotópösszetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás

További információk
Cink izotópok adatai, The Berkeley Laboratory Isotopes Project's (angol)

Cink